Freccia (in latino Sagitta) – Costellazione.
Sagitta – Una misura del raggio di curvatura di un arco.